Tele Patti era una televisione locale della città di Patti in provincia di Messina, fondata il 21 dicembre 1976, la sede era in via Alcide de Gasperi, 6. Fu una delle prime televisioni siciliane, inizialmente chiamata Tele Patti Costa Nord, si è sempre distinta per l'informazione locale e per i tanti programmi che sono andati in onda come il telegiornale Telestampa e il programma sportivo Domenica Sport, spazio anche per i programmi nazionali come Caccia al 13, Superclassifica Show e Il Grillo Parlante con Beppe Grillo.

L'emittente chiuse i battenti per sempre nel 1999.

Dal novembre 2005 con il nome di Tele Patti - Articolo 21 WEB TV trasmette in Streaming TV su Internet un'emittente che non ha alcuna attinenza con la storica e gloriosa Tele Patti.

Collegamenti esterni 
 

Reti televisive della Sicilia del passato